Тібілов () — прізвище осетинського походження.

 Тібілов Георгій Васильович (*1984) — український борець вільного стилю.
 Тібілов Гоча Казбекович (*1966) — колишній український футболіст, нападник.
 Тібілов Леонід Харитонович (*1952) — президент невизнаної Південної Осетії.
 Тібілов Роберт Павлович (*1961) — російський борець вільного стилю.